Aneurysma (también escrito aNeurysma, o simplemente "aN") fue una banda Chilena de metalcore, formada en el año 2001. La banda logró producir tres álbumes y dos EP.

Historia

Inicios y Síntomas (2001-2004) 
La banda se formó el 25 de septiembre de 2001, con Max Rodríguez, Felipe Álvarez, Diego Izquierdo y Francisco Izquierdo. Estos cuatro miembros que no superaban los quince años se propusieron formar algo simple, pero íntegro. Muy poco tiempo después la banda creó su primer demo, y gracias a este se presentaron en diversos festivales como el "Aggrofest" y el "Underfest".

En el 2004, la banda lanzó su primer álbum llamado Síntomas, el cual incluía su primer videoclip llamado Heridas. Con este álbum bajo el brazo, la banda estuvo de gira por algunas regiones de Chile y permitió telonear a reconocidas bandas internacionales.

Renacer (2006-2007) 
En el 2006, el guitarrista Felipe Álvarez abandonó a la banda para buscar nuevos horizontes. Posteriormente ingresó en Christian Guzmán y la banda lanzó su segundo demo, Renacer. En este demo la banda genera una ruptura con el Nu-Metal y empieza a incursionar en otros géneros como el post-hardcore y Metalcore.

Frank Millard (exmiembro de Rosewell) se integró como guitarrista rítmico a la banda, aunque antes de las grabaciones, Christian Guzmán abandonó la banda por motivos personales.

Camino de Reflexiones (2007-2008) 
Entre el 2007 y 2008, la banda se enfocó en la composición de su nuevo álbum junto con la entrada de Alexis Ruiz a la banda, ocupando el puesto de guitarrista principal. El álbum de grabó en el segundo semestre del 2008. A fines de año, Pablo Salinas se unió como guitarrista rítmico. Su segundo álbum, Camino de Reflexiones fue lanzado a fines del 2008.

Tercer álbum de estudio y retiro (2012-2014, 2017) 
En el 2012 los integrantes de la banda habían anunciado vía Facebook la grabación de un tercer álbum y que sería lanzado en el primer semestre del 2013.

Finalmente el 16 de septiembre de dicho año, Aneurisma lanza su tercer disco “Ciclos”, con 10 temas que componen el álbum.

Finalmente, en el año 2014 el grupo anuncia su separación y anuncian su último show para el 1 de noviembre del mismo año, aunque después en el año 2017 anuncian otro show único, esta vez proclamando la disolución definitiva del grupo.

En el año 2016 la banda informó sobre un álbum recopilatorio con más de 15 canciones inéditas, contando demos y canciones nuevas para ser lanzado a principio de 2019.

Miembros 
 Max Rodríguez - voces (2001-2017)
 Alexis Ruiz - guitarra (2007-2017)
 Mauricio Rojas - guitarra (2010-2017)
 Diego Izquierdo - bajo (2001-2017)
 Francisco Izquierdo - batería (2001-2017)

 Felipe Álvarez - guitarra principal & rítmica (2001-2006)
 Christian Guzmán - guitarra principal & rítmica (2001-2007)
 Frank Millard - guitarra rítmica (2007-2008)
 Pablo Salinas - guitarra rítmica (2008-2010)

Línea de tiempo

Discografía 
 Síntomas (2004)
 Camino de Reflexiones (2008)
 Ciclos (2013)

 EP
 aNeurisma (2002)
 Renacer (2006)

Videografía 
 "Heridas" (2004)
 "Renacer" (2005)
 "Recuerdo" (2010)
 "Nuevo Horizonte" (2010)
 "Mártir" (2013)
 "Despierta" (2014)
 "Entre lobos y serpientes" (2014)

Aneurisma (banda)
Aneurisma (banda)
Grupos de metal alternativo de Chile
Grupos de heavy metal de Chile
Grupos de metalcore de Chile
Grupos de post-hardcore de Chile